«Голубая линия» () — условное наименование рубежей обороны немецких войск на Таманском полуострове (зима — осень1943 года).

Всего в годы Второй мировой войны сравнимых по протяженности линий обороны существовало только три: это линия Мажино во Франции, линия Маннергейма в Финляндии и немецкая «Голубая линия» на Кубани.

Цифрами рубеж можно представить так: это были 577 закрытых огневых сооружений, 37,5 км минных полей, шириной до 500 м, плотностью 2500 мин на 1 км, 87 км проволочных заграждений, 12 км лесных завалов, именно здесь впервые для себя противник применил мощную траншейную оборону. Вся эта масса военных заграждений возводилась с массовым привлечением местных жителей в качестве рабочей силы.

Наиболее подготовленным был рубеж между Азовским и Чёрным морями на подступах к Таманскому полуострову, где он состоял из 2 оборонительных полос, 3 рубежей в глубине и отсечных позиций. Оборонительный рубеж, состоящий из двух полос, имел общую глубину  Каждая полоса оборудовалась опорными пунктами, насыщенными дотами, дзотами, пулемётными площадками, орудийными окопами. Все они связывались между собой системой траншей и ходов сообщения. Главная полоса обороны состояла из трёх-четырёх позиций, которые были прикрыты минными полями и несколькими рядами (от трёх до шести) проволочных заграждений. Главная полоса обороны имела глубину  в  от неё проходила вторая полоса. Вместе с тремя оборонительными полосами в глубине и отсечными позициями общая глубина обороны достигала 60 км.

Северный участок «Голубой линии» изобиловал болотами, плавнями, лиманами. Южный участок проходил по труднодоступной горно-лесистой местности.

Линию обороняла 17-я армия (командующий Эрвин Густав Йенеке). Попытки советских войск преодолеть оборону весной и летом 1943 года успеха не имели. Рубеж прорван в ходе Новороссийско-Таманской операции осенью, 9 октября 1943 года.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 Военный энциклопедический словарь/ В 2 томах. Том 1. — Редкол.: А. П. Горкин, В. А. Золотарев, В. М. Карев и др. — М.: Большая Российская энциклопедия, «Рипол Классик», 2001. — 848 с.
 Миренков А. И. Завершение битвы за Кавказ. Новороссийско-Таманская наступательная операция войск Красной армии // Военно-исторический журнал. — 2010. — № 10. — С.9—13.
 

Оборонительные линии нацистской Германии
Битва за Кавказ